Greenview kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greenview (Californië)
Greenview (Illinois)
Greenview (Mississippi)